Серия B 2000/2001 () — 69-й сезон второй по значимости лиги Италии по футболу с момента её создания. Сезон стартовал 3 сентября 2000 года и закончился 10 июня 2001 года. В чемпионате приняли участие 20 команд.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Результаты матчей

Ссылки 
 Серия B 2000/01 на legaserieb.it
 Серия B 2000/01 на rsssf.com

2000/2001
Футбол в Италии в 2000 году
Футбол в Италии в 2001 году
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 2000/2001